

Astronomia
 5048 Moriarty – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Moriarty – comune della contea di Torrance, Nuovo Messico

Musica 
 Moriarty – gruppo musicale francese

Persone 
 Cathy Moriarty – attrice statunitense
 P. H. Moriarty – attore britannico
 Michael Moriarty – attore della Columbia britannica

Personaggi 
 Professor Moriarty – personaggio di alcuni racconti di Sherlock Holmes
 Jack Moriarty – personaggio minore della serie televisiva Dr. House - Medical Division